Ступа — документальный фильм 2019 года режиссёра Кирилла Ненашева о жизни рок-музыканта Константин Ступина.

Ступин ещё в последние годы существования СССР, будучи школьником, решил заниматься музыкой. Он стал лидером орловской группы «Ночная трость». Сначала выступления в школе, потом большие сцены города и как итог, «Фестиваль надежд», организованный Артемием Троицким, где «Ночная трость», будучи единственной не московской группой, получает приз зрительских симпатий. В 1990-е годы музыкант попадал в тюрьму из-за наркотиков, выходя на свободу продолжал заниматься музыкой. Болезни, отрывы, дурдомы, записи альбомов, видео-роликов и концерты начинают сменять друг друга. Музыкант уже не может собрать «Ночную трость» и начинает играть сам на акустической гитаре. Во время съемок фильма, Константин Ступин приступает к записи своего последнего альбома в электричестве и аккустической пластинки. Одну из его песен показали The Exploited и легендарные шотландцы признали Ступу лучшим панком в России. Когда альбом был записан, Константин начал сольный музыкальный тур. Первый в жизни. Ярославль – Питер – Москва. Полные залы. Потом он уехал в Орел на несколько дней, но оттуда уже не вернулся. 16 марта 2017 года через несколько дней после завершения своего первого тура он умер у себя дома. Сегодня на его youtube-канале более 60 млн просмотров, но Ступа об этом не узнает. Он навсегда остался настоящим андеграундным музыкантом, играющим в европейском стиле классического рок-н-ролла, панка и heavy metal, но прожившим русскую жизнь.

История создания 
Работу над фильмом режиссёр и команда проекта начали в 2016 году, забрав музыканта «из дурдома», а закончили, через два года после его смерти. Около трех месяцев Кирилл Ненашев договаривался о съемках. Они состоялись в 2016 и 2017 годах и длились полтора месяца. Работа над фильмом заняла почти три года. Первый год после съемок автор отсматривал материал. На сценарий и на монтаж ушел год и три месяца. Несколько фестивалей отказались взять ленту в программу, сказав, что фильм жесткий и мрачный. На постпродакшн за две недели создатели собрали 220 000 руб. Премьера фильма состоялась в рамках «Артдокфест-2019» в Москве и Санкт-Петербурге. Затем прошла независимая премьера в кинотеатре Космос и прокат в московском Иллюзионе. После чего фильм был показан в Калуге, Ярославле, Рыбинске, Туле и родном для Ступина Орле, Екатеринбурге, Сыктывкаре, Нижнем Новгороде, Казани и ряде Сибирских городов. Некоторые показы были отменены из-за коронавируса, но несмотря на это, независимый прокат охватил более 20 городов России. 16 марта 2021 года, в годовщину смерти музыканта, фильм был выложен в открытый доступ.

В ролях 

 Константин Ступин
 Юрий Карпиков
 Ночная трость

Примечания

Ссылки 
 Ступин, Константин Валентинович
 https://lr.7x7-journal.ru/nenashev/

Документальное кино
Фильмы России 2019 года
Фильмы о рок-музыке
Фильмы о музыкантах
Константин Ступин